San Matteo e l'angelo – dipinto di Caravaggio non più esistente
San Matteo e l'angelo – dipinto di Caravaggio conservato nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma
San Matteo e l'angelo – dipinto di Barent Fabritius conservato nel Museo delle belle arti a Montréal
San Matteo e l'angelo – dipinto del Guercino conservato nei Musei Capitolini a Roma
San Matteo e l'angelo – dipinto di Nicolas Régnier conservato nel Museo d'arte John e Mable Ringling a Sarasota
San Matteo e l'angelo – dipinto di Rembrandt conservato nel museo Louvre-Lens a Lens
San Matteo e l'angelo – dipinto di Guido Reni conservato nella Pinacoteca vaticana a Città del Vaticano
San Matteo e l'angelo – dipinto di Giovanni Gerolamo Savoldo conservato nel Metropolitan Museum of Art a New York
San Matteo e l'angelo – dipinto di Vincenzo Campi conservato nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Pavia